Санта Катарина Тикуа има више значења:

 Општина Санта Катарина Тикуа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Тикуа (Санта Катарина Тикуа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику